Бу́лят — фамилия.

 Булят, Мариян (род. 1981) — хорватский футболист.
 Булят, Юрица (род. 1986) — хорватский футболист.